Jméno Josef Adámek nosí více osobností:

 Josef Adámek (aktivista) (1914–2002) – katolický aktivista a vydavatel
 Josef Adámek (politik) (1881–1964) – československý politik a poslanec za Čs. stranu lidovou
 Josef Adámek (sochař) (1927–2000) – akademický sochař
 Josef Adámek (atlet) (* 1997) – český atlet ve skoku vysokém